Чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет, ранее известный как чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 22 лет, проводится с 1992 года под эгидой ФИБА. До 2004 года турнир проходил раз в два года, а начиная с 2004 года проводится ежегодно. В настоящее время чемпионом Европы является сборная Израиля

С 2005 года организован также дивизион «В», второй по уровню чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет. Начиная с 2013 года три лучшие команды дивизиона «В» переходят в дивизион «А». Соответственно, три самые слабые команды дивизиона «А» по итогам турнира, переводят в дивизион «В».

Дивизион «А» 
Список команд, которые никогда не вылетали из дивизиона «А»:

Победители и призёры

Распределение медалей по странам

Дивизион «В»

Победители и призёры 

Примечание: Жирным текстом выделены команды перешедшие в следующем сезоне в дивизион «А».

Примечания

Ссылки 
 История ФИБА
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет
Молодёжные чемпионаты Европы по баскетболу